Александр Евреинов:

 Евреинов, Александр Григорьевич (1808—1885) — обер-прокурор, сенатор.
 Евреинов, Александр Михайлович (1769—1816) — действительный статский советник, московский вице-губернатор (1812).
 Евреинов, Александр Николаевич (1877—1959) — русский дипломат, затем — епископ и архиепископ